Baltensperger ist der Familienname von:
Ernst Baltensperger (* 1942), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Jakob Baltensperger (1883–1949), Schweizer Geometer und Eidgenössischer Vermessungsdirektor.
 Markus Baltensperger (* 1970), deutscher Musiker
 Stefan Baltensperger (* 1976), Schweizer Künstler
 Walter Baltensperger (1927–2015), Schweizer Physiker
Siehe auch:
 Baldensperger